Coletti peut désigner :

Patronyme 
 Agostino Bonaventura Coletti (1680-1752), un organiste et compositeur italien
 Alexandra Coletti (* 1983), une skieuse alpine monégasque
 Duilio Coletti (1906-1999), un scénariste et réalisateur italien
 Filippo Coletti (1811-1894), un baryton italien
 Giovanni Battista Coletti (* 1948), un escrimeur italien
 Marco Coletti (* 1984), un joueur de rugby italien
 Rick Coletti, un rôle du feuilleton télévisé Desperate Housewives
 Stefano Coletti (* 1989), un pilote automobile monégasque.

Autres 
 le Palais Coletti, un palais de Venise
 le Palais Miani Coletti Giusti (ou simplement: Giusti), un palais de Venise sur le Grand Canal

Voir aussi 
 
 Coletto
 Colette

Patronyme italien